Okręty US Navy o nazwie USS „Omaha”, pochodzącej od miasta Omaha:
 Pierwszy „Omaha” był drewnianym slupem śrubowym typu Algoma, który był w służbie w latach 1872 - 1891.
 Drugi „Omaha” (CL-4) był okrętem głównym krążowników swojego typu, który służył w czasie II wojny światowej.
 Trzeci „Omaha” (SSN-692) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który był w służbie w latach 1978 - 1995.
 Czwarty „Omaha” (LCS-12) jest okrętem walki przybrzeżnej typu Independence (w służbie od 2018 roku).

Omaha